RMC steht für:
 Raw Material Consumption (Rohmaterialverbrauch), Umweltindikator für den Rohstoffkonsum
 Região Metropolitana de Campinas, siehe die brasilianische Metropolregion Campinas
 RMC (Hörfunksender), Radio Monte Carlo
 RMC Group (Ready Mixed Concrete), englisches Unternehmen für Baustoffe, siehe Cemex
 Rhythmic Music Conservatory in Kopenhagen, siehe Rytmisk Musikkonservatorium
 Riley RMC, britischer Roadster, siehe Riley RM#Riley RMC
 Robotik und Mechatronik Zentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
 Rotax Max Challenge, eine Rennserie im Kartsport
 Rocky Mountain Construction, US-amerikanischer Hersteller von Achterbahnen
 Royal Military College, eine der beiden Vorgängereinrichtungen der Royal Military Academy Sandhurst 
 Royal Military College of Canada in Kingston, Ontario

rmc steht für:
 Karpathen-Romani (ISO-639-3-Code), Dialekt von Romani, der Sprache der Roma

Siehe auch:
 Radio Monte Carlo

Abkürzung